

Patronyme 
 Bobby Hutchins (1925-1945), enfant acteur américain
 Ellen Hutchins (1785-1815), botaniste irlandaise
 Halyna Hutchins (1979-2021), directrice de la photographie américaine
 Loraine Hutchins (19?-), militante féministe
 Maude Hutchins (1899–1991), romancière américaine
 Mel Hutchins (1928-2018), joueur de basket-ball américain
 Paul Hutchins (1945-2019), joueur de tennis britannique
 Ross Hutchins (1985-), joueur de tennis britannique
 Will Hutchins (1930-), acteur américain

Toponyme 
 Hutchins (Texas)

Homonymie de patronyme